Goldene Gasse oder Goldgasse steht für:

 Goldenes Gässchen, Prag
 Goldgasse (Salzburg)

Siehe auch:
 Goldene Straße zwischen Nürnberg und Prag
 Goldener Steig, Handelswege in Böhmen
 Rua Áurea